Struggle (littéralement « se battre » ou « être en difficulté » en anglais) peut désigner :
Struggle, un film de Ruth Mader sorti en 2003 ;
Struggle, un film de Guan Xiaojie sorti en 2013 ;
Struggle, un album de Woody Guthrie enregistré en 1976 sorti en 1990.
Struggle, un album de Nonpoint sorti en 1999.

Voir aussi 

 Class Struggle, organisation marxiste pakistanaise